L'Amitié est un quartier de Besançon, situé entre Saint-Ferjeux et Planoise.

Histoire 
L'Amitié désigne un ensemble de trois tours construites dans les années 1960. Aujourd'hui, l'Amitié est un secteur à part entière, bien qu'il fût un moment, intégré à la ZUS de Planoise. Le nom du quartier vient de la rue principale qui permet de le relier avec les autres secteurs par le boulevard.

Géographie 
 Le quartier est situé entre Saint-Ferjeux au sud-est, Planoise au sud-ouest et les Tilleroyes au nord.
 L'Amitié est idéalement situé en bordure du boulevard reliant Planoise à Fontaine-Écu.

Commerces 
 Une grande surface Super U
 Une station-service

Transport 
C'est la compagnie Ginko qui gère le transport de Besançon.
 Les lignes  et  desservent le quartier.

Saint-Ferjeux (Besançon)